Васи́лий Ива́нович Карата́ев:
 Каратаев, Василий Иванович (1762—1813) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.
 Каратаев, Василий Иванович (род. 1962) — советский и российский футболист.